Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Lord Nelson d'après le nom d'Horatio Nelson :
 , un navire ravitailleur commandé en 1800, vendu en 1807 ;
 , un cuirassé de la classe Lord Nelson, lancé en 1906, vendu en 1920.

Voir aussi 
 

Lord Nelson